Tallián János (1712 körül – 1775) Vas vármegye alispánja, királyi tanácsos
 Tallián János (1841–1902) operaénekes